Amblève puede hacer referencia a:

Un río belga: el Amblève. 
Un municipio germanófono de Bélgica, Amel (en francés Amblève).